Albrekt VII av Österrike, född 13 november 1559 i Wiener Neustadt, död 15 juli 1621 i Bryssel, var regerande ärkehertig av Österrike under några månader 1616 och ståthållare för Spanska Nederländerna mellan 1596 och 1621. Han var son till kejsare Maximilian II och ärkehertiginnan Maria.

Biografi 

Albrekt uppfostrades hos sin morbror Filip II och ägnade sig åt det andliga ståndet och blev både kardinal 1577 samt ärkebiskop av Toledo 1584. Mellan åren 1594 och 1596 var han vicekung av Portugal och blev 1596 ståthållare över Spanska Nederländerna. Han utträdde då ur det andliga ståndet och gifte sig 1599 med sin kusin Isabella, som fick Nederländerna i brudgåva, med villkor att de skulle återfalla till Spanien, om äktenskapet blev barnlöst.

Krigsåren 
Med de från Spanien avfallna nordliga provinserna under Moritz av Nassau fortsatte Albrekt kriga till 1609, då ett 12-årigt stillestånd ingicks.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

 Litteratur om och av Albrekt VII
 Digitaliserad illustration från 1627

Österrikes hertigar
Personer i Spanska Nederländerna under 1500-talet
Personer i Spanska Nederländerna under 1600-talet
Personer från Wien
Födda 1559
Avlidna 1621
Män